La communauté d'agglomération de Saintes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) français, situé dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine.

Historique 
Officiellement constituée le , la Communauté d'agglomération de Saintes a été créée par la fusion de deux anciennes communautés de communes, la communauté de communes du Pays Santon qui rassemblait 19 communes autour de Saintes et la communauté de communes Vignobles et Vals boisés du Pays Buriaud qui regroupait dix communes, et par le rattachement de plusieurs communes qui ont désiré rejoindre cette nouvelle structure intercommunale. Ces dernières sont Écoyeux qui a quitté la communauté de communes du canton de Saint-Hilaire-de-Villefranche, Montils qui s'est retirée de la communauté de communes de la Région de Pons et La Clisse, Corme-Royal, Luchat et Pisany qui sont issues de la communauté de communes des bassins Seudre-et-Arnoult, cette dernière ayant été dissoute en janvier 2013.

La commune de Rouffiac, issue de la communauté de communes de la Haute-Saintonge et jusqu'alors enclavée dans le territoire de la communauté d'agglomération, a rejoint cette dernière le  janvier 2014.

Crise politique et changement de présidence 

Le , les vice-présidents de la communauté d'agglomération de Saintes ont adressé leur démission au président, Jean-Philippe Machon, avec qui ils sont en désaccord depuis trois mois, notamment sur la gestion et la gouvernance de l'agglomération.

Seul à diriger la communauté d'agglomération, Jean-Philippe Machon démissionne lui aussi le . Un des vice-présidents démissionnaires, Jean-Claude Classique, maire DVD de Fontcouverte, est élu dix jours plus tard à la présidence.

Territoire communautaire

Géographie physique 
Située au centre  du département de la Charente-Maritime, la communauté d'agglomération de Saintes regroupe 36 communes et présente une superficie de .

Composition 

La communauté d'agglomération est composée des  suivantes :

Démographie

Compétences 

Les compétences de la communauté d'agglomération sont les suivantes :
 Le développement économique (gestion des zones d'activités communautaires, actions de développement économique)
 La mobilité et les transports (organisation des grands principes de transport sur le territoire, gestion du réseau de transport urbain, promotion de la mobilité durable)
 L’aménagement du territoire (participation aux documents de planification, instruction des documents d'urbanisme pour les communes)
 L’'habitat et le renouvellement urbain (Programme Local de l'Habitat, lutte contre le logement insalubre, aide au logement social, participation au Programme de Rénovation Urbaine)
 La politique de la ville et la solidarité (participation à l'insertion professionnelle, animation du conseil intercommunal sécurité et prévention de la délinquance)
 La collecte et la valorisation des déchets (collecte en porte-à-porte, déchèteries, traitement)
 L'éducation-enfance-jeunesse (services à la petite enfance, fonctionnement des écoles, accueils périscolaires et de loisirs, restaurant scolaire, Projet Educatif Global de Territoire)
 Le tourisme (élaboration d'un schéma local de développement touristique)
 Le développement durable (protection et valorisation des milieux aquatiques, sentiers de randonnées, delta de la Seugne)
 Les équipements sportifs et culturels (gestion du centre aquatique "Aquarelle" et des piscines Starzinsky et de Saint-Césaire)
 L’aire d'accueil des gens du voyage
 Le refuge pour animaux
 Les pompes funèbres

Administration 
La communauté d'agglomération de Saintes est présidée par Jean Claude Classique, maire de Fontcouverte. Le conseil communautaire est composée de 70 conseillers. Toutes les communes sont représentées ; la répartition des conseillers se faisant en fonction du nombre d'habitants de la commune. Le conseil communautaire est l'assemblée délibérante de l'agglomération qui vote les grandes orientations et le budget. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Le conseil délègue une partie des décisions au Bureau communautaire pour permettre d'assurer le fonctionnement courant de la collectivité. Le Bureau est composé du président, de 15 vice-présidents et des maires.

Quelques repères statistiques 
 Superficie : , soit  du département de la Charente-Maritime.
 Six cantons concernés : canton de Burie, canton de Pons, canton de Saintes-Est, canton de Saintes-Nord, canton de Saintes-Ouest et canton de Saujon.
 Population en 2011: , soit  du département de la Charente-Maritime en 2011. Par sa population, c'est la quatrième structure intercommunale de la Charente-Maritime.
 Densité de population en 2011 : 124 hab./km (91 hab./km Charente-Maritime). La densité de population demeure nettement supérieure à celle du département.
 Une ville de plus de  : Saintes ( hab.).
 Trois communes entre  et  : Chaniers ( hab.), Fontcouverte ( hab.) et Saint-Georges-des-Coteaux ( hab.).

Transport 
L'agglomération est desservie par le réseau BUSS.

Ancienne communauté de communes du Pays santon

Histoire  
Régime fiscal (au 01/01/2006) : taxe professionnelle unique (TPU).

Quelques données géographiques 
 Superficie : 251 km, soit 3,66 % du département de la Charente-Maritime.
 Quatre cantons concernés : canton de Pons, canton de Saintes-Est, canton de Saintes-Nord et canton de Saintes-Ouest.
 Population en 2007: , soit 7,2 % du département de la Charente-Maritime en 2007. Par sa population, c'était la cinquième structure intercommunale de la Charente-Maritime.
 Densité de population en 2007 : 174 hab./km (88 hab./km Charente-Maritime). La densité de population était environ deux fois supérieure à celle du département.
 Évolution annuelle de la population (entre 1999 et 2007) : +1,04 % (+1,09 % pour le département).
 Évolution annuelle de la population (entre 1990 et 1999) : +0,19 % (+0,61 % pour le département).
 Une ville de plus de  : Saintes ( hab.).
 Deux communes entre  et  : Fontcouverte ( hab.) et Saint-Georges-des-Coteaux ( hab.).

Composition  
Elle regroupait 19 communes :

Bussac-sur-Charente
La Chapelle-des-Pots
Chermignac
Colombiers
Courcoury
Le Douhet
Écurat
Fontcouverte
Les Gonds
La Jard
Pessines
Préguillac
Saint-Georges-des-Coteaux
Saint-Sever-de-Saintonge
Saint-Vaize
Saintes
Thénac
Varzay
Vénérand

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Administration de la Charente-Maritime
 Intercommunalités de la Charente-Maritime

Lien externe 
 

Saintes
Saintes